Krivogasjtani kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Krivogasjtani (kommunhuvudort), Opsjtina Krivogasjtani, 
 Krivogasjtani (kommun),